Комбс () — фамилия. Известные носители:
 Комбс, Глен (род. 1946) — американский профессиональный баскетболист.
 Комбс, Джеффри (род. 1954) — американский характерный актёр.
 Комбс, Люк (род. 1990) — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель.
 Комбс, Холли Мари (род. 1973) — американская актриса и продюсер.
 Комбс, Шон (род. 1969) — американский рэпер и музыкальный продюсер.